Заполье — деревня в Бежаницком районе Псковской области России. Входит в состав  Лющикской волости.

География 
Расположена к северу от райцентра, посёлка Бежаницы, и к востоку от волостного центра, деревни Лющик.

Население 
 
Численность населения по оценке на 2000 год составляла 162 жителя.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав Бежаницкой волости.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района